Uri () ist eine Kleinstadt (Municipal Committee) im Nordwesten des indischen Unionsterritoriums Jammu und Kashmir.

Sie befindet sich im gleichnamigen Tehsil im Distrikt Baramulla. Beim Zensus 2011 lag die Einwohnerzahl bei 9366. Die Geschlechterverteilung liegt bei 403 Frauen auf 1000 Männer. 50 % der Bevölkerung sind Muslime, knapp 40 % Hindus und 9 % Sikhs.

Die Stadt liegt im Durchbruchstal des Jhelam. Dieser durchschneidet den Gebirgskamm des Pir Panjal, der das Kaschmirtal vom Tiefland trennt. Uri liegt am südlichen Flussufer an der Einmündung des Nalla Hajipir auf einer Höhe von .
Der National Highway 1A führt von der 30 km östlich gelegenen Distrikthauptstadt Baramulla entlang dem Flusslauf nach Uri und endet 15 km weiter westlich an der Line of Control, der Demarkationslinie zu Pakistan.

Klima 
Das Klima in Uri ist warm-gemäßigt. Die meisten Niederschläge fallen in den Frühjahrsmonaten März und April. Der durchschnittliche Jahresniederschlag beträgt 621 mm.

Einzelnachweise 

Municipal Committee in Jammu und Kashmir (Unionsterritorium)
Ort in Jammu und Kashmir (Unionsterritorium)
Distrikt Baramulla